Цей список є списком видів ссавців, записаних на території Тунісу. У список не включені регіонально зниклі види.

Із 77 зазначених в таблиці видів, 1 зниклий у дикій природі, 2 знаходяться під критичною загрозою зникнення, 3 перебувають під загрозою зникнення, 4 є уразливими, 5 перебувають в стані близькому до загрозливого.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на  вебсайті МСОП

Туніс
 
Списки:Туніс